Заправка (заправа) — те, чим заправляють їжу:
 Заправка для борщу
 Салатна заправка
 Вінегретна заправка.
 Заправка — розмовна назва автозаправної станції.
 «Заправка» — картина американського художника Едварда Гоппера.
 Заправка — те саме, що й заправляння (док. заправлення) — дія чи результат дії зі значенням «заправляти»:
 Космічна заправка
 Дозаправлення у повітрі